Santa Cristina de Valmadrigal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Cristina de Valmadrigal (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Santa Cristina de Valmadrigal (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar